Соревнования по стрельбе из винтовки на 300 метров среди мужских команд на летних Олимпийских играх 1908 прошли 9 и 10 июля. Приняли участие 9 команд из разных стран по шесть человек.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований